HMI — акронім (латиниця) може означати:
 Людино-машинна взаємодія ()
 Людино-машинний інтерфейс ()